Csehország
Nučice, település a Kelet-prágai járásban
Nučice, település a Nyugat-prágai járásban